А́льваро Франси́ско На́хера Жил (; род. 25 июля 1983 года, Богота) — колумбийский футболист, игравший на позиции защитника, выступал за сборную Колумбии.

Биография 
Нахера — воспитанник клуба «Санта-Фе». В 2001 году он дебютировал в Кубке Мустанга. В 2006 году Франсиско перешёл в мексиканский «Керетаро», но спустя год вернулся в «Санта-Фе», где отыграл ещё два сезона. В 2009 году Нахера перешёл в чилийский «Унион Эспаньола». 14 сентября в матче против Коло-Коло он дебютировал в чемпионате Чили. 24 октября в поединке против «Универсидад де Консепсьон» Нахера забил свой первый гол за «Унион Эспаньола». В начале 2011 года Франсиско перешёл в парагвайскую «Олимпию». 30 января в матче против «Насьоналя» он дебютировал в парагвайской Примере. 13 марта в поединке против «Рубио Нью» Нахера забил свой первый гол за «Олимпию». В том же году он стал чемпионом Парагвая.

Летом 2012 года Нахера вернулся на родину заключив контракт с «Атлетико Насьональ». В составе нового клуба он четыре раза выиграл чемпионат, а также дважды завоевал Кубок Колумбии и стал победителем Суперлиги. В 2016 году Нахера стал обладателем Кубка Либертадорес в составе «Атлетико Насьональ».

Летом 2017 года Франсиско перешёл в «Ла Экидад». 10 июля в матче против «Атлетико Хуниор» он дебютировал за новый клуб. 20 июля в поединке против «Хагуарес де Кордоба» Нахера забил свой первый гол за «Ла Экидад». По окончании сезона 2018 завершил карьеру футболиста.

30 мая 2006 года в товарищеском матче против сборной Польши Нахера дебютировал за сборную Колумбии.

С ноября 2018 по март 2022 года работал спортивным директором «Атлетико Насьоналя».

Достижения 
  Чемпион Парагвая (1): Клаусура 2011
  Чемпион Колумбии (4): Аперутра 2013, Финалисасьон 2013, Аперутра 2014, Финалисасьон 2015
  Обладатель Кубка Колумбии (3): 2012, 2013, 2016
  Победитель Суперлиги Колумбии (2): 2012, 2016
 Обладатель Кубка Либертадорес (1): 2016

Примечания

Ссылки 
 Ficha en Golgolgol

Футболисты Колумбии
Игроки сборной Колумбии по футболу
Игроки ФК «Унион Эспаньола»
Игроки ФК «Керетаро»
Игроки ФК «Атлетико Насьональ»
Игроки ФК «Олимпия» Асунсьон
Игроки ФК «Индепендьенте Санта-Фе»
Игроки ФК «Ла Экидад»